La Copa Americana 1924 fue la 34ª y última edición de la Copa Americana. Bethlehem Steel ganaron el torneo tras venecer por 1-0 a Fall River F.C..

Fase final

Final

Véase también 
 National Challenge Cup 1924

Enlaces externos 
 American Cup

Fútbol en 1924